Ма́рко О́дерматт (; ) — швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе, двукратный чемпион мира 2023 года в скоростном спуске и гигантском слаломе, двукратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2021/22 и 2022/23), шестикратный чемпион мира среди юниоров. Многократный победитель этапов Кубка мира. Специализируется в супергиганте, скоростном спуске и гигантском слаломе.

Карьера

Первые сезоны 
В 2016 году на чемпионате мира среди юниоров в Сочи он одержал победу на трассе гигантского слалома и получил право выступить в финале Кубка мира. 19 марта 2016 года в Санкт-Морице он дебютировал в Кубке мира.

На чемпионате мира среди юниоров 2018 года в Давосе он завоевал пять золотых медалей: в скоростном спуске, в супергиганте, в гигантском слаломе, в комбинации и в командных соревнованиях. Он установил новый рекорд: ранее никто не выигрывал пять золотых медалей на одном и том же чемпионате мира среди юниоров.

На чемпионате мира 2019 года в Швеции, швейцарец в супергиганте показывает 12-й результат, а в гигантском слаломе — 10-й.
 
В сезоне 2018/2019, 9 марта 2019 года, на этапе в Словении, в гигантском слаломе, он финиширует с третьем временем — это первый подиум швейцарского горнолыжника. Через неделю на финале кубка мира в Андорре он становится вторым призёром в гигантском слаломе.

6 декабря 2019 года в американском Бивер-Крике на трассе супергиганта он одерживает первую свою победу на этапах Кубка мира в карьере.

Сезон 2020/21 
Настоящий прорыв в карьере Одерматта произошёл в сезоне 2020/21. Марко 9 раз поднимался на призовой подиум на этапах Кубка мира (6 раз в гигантском слаломе и трижды в супергиганте), в том числе выиграв три старта. По итогам сезона Марко занял второе место в зачёте супергиганта и гигантского слалома, а также второе место (1191 очко) в общем зачёте Кубка мира, уступив только французу Алексису Пентюро (1436 очков).

14 февраля 2021 года швейцарец был близок к своей первой медали на чемпионатах мира, но на трассе в Кортине-д’Ампеццо занял 4-е место в не профильном для себя скоростном спуске (поделив его с Домиником Парисом). В супергиганте Марко остался только 11-м (0,96 сек проигрыша чемпиону), а в гигантском слаломе, где он считался одним из фаворитов, не сумел финишировать в первой попытке. В параллельном гигантском слаломе, который впервые проводился на чемпионатах мира, в 1/8 финала Марко проиграл всего 0,01 сек итальянцу Луке Де Алипрандини.

Сезон 2021/22: победа в Кубке мира и олимпийское золото в гигантском слаломе 

В сезоне 2021/22 Марко продолжил успешные выступления, уже к новому году он выиграл столько же этапов Кубка мира, сколько за всю карьеру до этого. В октябре на первом этапе сезона швейцарец победил в гигантском слаломе в австрийском Зёльдене. В начале декабря был лучшим в супергиганте в американском Бивер-Крике (0,78 сек преимущества над вторым местом), а через 9 дней выиграл гигантский слалом в Валь-д’Изере (только Пентюро проиграл Одерматту менее 1,2 сек). Спустя ещё 9 дней Марко выиграл гигантский слалом на этапе в Италии с преимуществом более секунды над всеми соперниками. 28 декабря в итальянском Бормио в первые в карьере стал призёром этапа Кубка мира в скоростном спуске, уступив только Доминику Парису. В январе 2022 года Одерматт выиграл два этапа Кубка мира в Швейцарии: 8 января гигантский слалом в Адельбодене, а 13 января — супергигант в Венгене. Победа в Венгене стала 10-й для Одерматта на этапах Кубка мира.

13 февраля Одерматт выиграл золото в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине, на 0,19 сек опередив Жана Краньеца, все остальные проиграли Одерматту более 1,3 сек. В супергиганте, где Одерматт рассматривался как претендент на награды, не сумел финишировать, а в скоростном спуске занял седьмое место.

12 марта занял второе место в гигантском слаломе в Краньской-Горе и обеспечил себе победу в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. 16 марта занял второе место в скоростном спуске на финальном этапе Кубка мира в Куршевеле и гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира. Одерматт стал первым с 2010 года швейцарцем, выигравшим общий зачёт Кубка мира.

Сезон 2022/23: два золота на чемпионате мира, победа в Кубке мира 

Осенью Одерматт выиграл на этапах Кубка мира гигантский слалом в Зёльдене (23 октября) и супергигант в Лейк-Луизе (27 ноября). В начале декабря в американском Бивер-Крике был вторым в супергиганте и скоростном спуске, оба раза уступив Александеру Омодту Кильде. 10 и 19 декабря Одерматт выиграл два этапа Кубка мира в гигантском слаломе. Всего к Рождеству Марко становился призёром 9 из 12 проведённых этапов Кубка мира (4 победы, 3 вторых места и 2 третьих места). 29 декабря Одерматт выиграл супергигант в Бормио, только Винцент Крихмайр проиграл Одерматту менее 1,2 сек.

В первой половине января 2023 года выиграл гигантский слалом в Адельбодене (только Кристофферсен проиграл Одерматту менее 1,6 сек), а также стал призёром этапа Кубка мира в Венгене в скоростном спуске и супергиганте. 28 и 29 января Одерматт выиграл два супергиганта в Кортине-д’Ампеццо.

12 февраля выиграл золото в скоростном спуске на чемпионате мира в Куршевеле, опередив на 0,48 сек Александера Омодта Кильде. Одерматт до этой победы ни разу не выигрывал скоростной спуск на этапах Кубка мира. 17 февраля выиграл золото чемпионата мира в гигантском слаломе, опередив Лоика Мейяра и Марко Шварца. Одерматт стал единственным горнолыжником, выигравшим более одной золотой медали на чемпионате мира 2023 года.

5 марта выиграл супергигант в Аспене, опередив на 0,05 сек Андреаса Зандера. Одерматт стал 25-м горнолыжником-мужчиной в истории, выигравшим не менее 20 этапов Кубка мира за карьеру.

11 марта обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира. 16 марта выиграл супергигант на финальном этапе Кубка мира в Сольдеу. Это была 12-я победа Одерматта за сезон, ранее за всю карьеру он выиграл 11 этапов. Одерматт выиграл 10-й супергигант на этапах Кубка мира, он вышел на 4-е место в истории среди мужчин, сравнявшись с Марком Жирарделли. Одерматт стал вторым горнолыжником в истории после Хермана Майера, выигравшим не менее 10 этапов Кубка мира и в супергиганте, и в гигантском слаломе. Также это было 50-е попадание в тройку лучших на этапах Кубка мира за карьеру. 18 марта выиграл гигантский слалом в Сольдеу. Одерматт установил рекорд по набранным очкам за один сезон в истории мужского Кубка мира (2042), на 42 очка превзойдя достижение Хермана Майера в сезоне 2000/01. Также Одерматт заработал рекордные 941 200 швейцарских франков призовых. 13 побед за сезон стали повторением рекорда мужского Кубка мира, который ранее установили Ингемар Стенмарк (1978/79), Херман Майер (2000/01) и Марсель Хиршер (2017/18).

Результаты на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира 
 Общий зачёт — 2 раза: 2021/22, 2022/23
 Гигантский слалом — 2 раза: 2021/22, 2022/23
 Супергигант — 1 раз: 2022/23

Подиумы на этапах Кубка мира (51) 

24 победы + 18 вторых мест + 9 третьих мест
Гигантский слалом — 26, супергигант — 16, скоростной спуск — 9

Примечания

Ссылки 
 На сайте Федерации лыжного спорта 
 База данных горнолыжников 

Горнолыжники Швейцарии
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года